Opatów bezeichnet Orte und Gebietskörperschaften in Polen:
 Opatów, eine Stadt im Powiat Opatowski der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Gmina Opatów, eine Stadt-und-Land-Gemeinde im Powiat Opatowski der Woiwodschaft Heiligkreuz
 Opatów (Powiat Kłobucki), ein Dorf und Gemeindesitz in der Woiwodschaft Schlesien
 Gmina Opatów (Powiat Kłobucki), eine Landgemeinde in der Woiwodschaft Schlesien
 Opatów (Łęka Opatowska), ein Dorf der Gemeinde Łęka Opatowska in der Woiwodschaft Großpolen